Arthur Amundsen (1886-1936), gymnaste norvégien ;
 Frida Amundsen, chanteuse norvégienne ;
 Hans Kristian Amundsen (1959-2018), homme politique norvégien ;
 Harald Østberg Amundsen (1998-), fondeur norvégien ;
 Jens Amundsen (~1821-~1893), armateur norvégien ;
 Roald Amundsen (1913-1985), footballeur norvégien ;
 Roald Amundsen (1872-1928), explorateur polaire norvégien, premier homme à atteindre le pôle Sud ;
 la mer d'Amundsen, dans l'océan Austral ;
 le glacier Amundsen, en Antarctique ;
 le golfe d'Amundsen, au sud de l'île Banks sur le passage du Nord-Ouest dans l'Archipel arctique canadien ;
 la base américaine Amundsen-Scott, au pôle Sud ;
 le cratère Amundsen, près du pôle Sud de la Lune ;
 le NGCC Amundsen, brise-glace et navire de recherche de la Garde côtière canadienne ;
 le HNoMS Roald Amundsen, frégate de la marine royale norvégienne, mise en service en 2007 ;
 le Roald Amundsen, brick allemand construit en 1952 ;
 Steinar Amundsen (1945-2022), kayakiste norvégien pratiquant la course en ligne.

Homonymie de patronyme norvégien